Преброяването на населението в България през 1992 г. е проведено на 4 декември, от Националният статистически институт (НСИ). То се съпътствува с изследване на процесите на реституция, приватизация и хода на аграрната реформа. Проведено е изследване на заетостта и безработицата. Преброяването е проведено в изпълнение на решение на Народното събрание от 1992 г.

Към 4 декември 1992 г. населението на страната е 8 487 317 души, от тях 4 170 622 (49,1 %) са мъже и 4 316 695 (50,9 %) са жени. Населението в градовете е 5 704 552 (67,2 %), а в селата е 2 782 765 (32,8 %).

Резултати

Етнически състав 

Численост и дял на етническите групи:

Вероизповедание 
Численост и дял на населението по вероизповедание:

Икономическа активност 
Население по етническа група и икономическа активност:

Образование 
Население на 7 и повече години по етническа група и образование:

Вижте също 
 Население на България

Източници

Външни препратки 

Преброявания на населението в България
1992 година в България